Cockburn Town kan syfta på följande platser

Bahamas 

 Cockburn Town, Bahamas, San Salvador,

Turks- och Caicosöarna 

 Cockburn Town, huvudstaden,